Motion control (film), een montagetechniek bij film.
 Motion control (regeltechniek), een term uit de regeltechniek.